Овечий — многозначный термин:

Топоним 
 Овечий — остров в Финском заливе, Ленинградская область, Россия.
 Овечий — остров посреди Оби близ Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Россия.
 Овечий — ручей в России в Республике Карелия, Россия.

См. также 
 Овечий Верх
 Овечий Овраг
 Овечий мозговик
 Овечий рунец
 Овечий трутовик